Die 1. Amateurliga Südbaden 1967/68 war die 18. Saison der 1. Amateurliga im Fußball in Südbaden – dem Vorläufer der heutigen Fußball-Verbandsliga Südbaden. Südbadischer Amateurmeister wurde der SC Freiburg, der in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd scheiterte. Der SV Schopfheim und der FV Ötigheim mussten in die 2. Fußball-Amateurliga absteigen. Die Aufsteiger für die folgende Saison waren der Lahrer FV und der SV Weil.

Für Südbaden nahm der FC Rastatt an der deutschen Amateurmeisterschaft 1968 teil, scheiterte dort in der ersten Runde am westfälischen Teilnehmer Hammer SpVg.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1967
Fußballsaison 1967/68